Љубомир „Љуба“ Ћипранић (Стојаково код Ђевђелије, 9. април 1936 — Београд, 24. децембар 2010) био je српски глумац познат по репутацији „главног споредног глумца” у југословенској и српској кинематографији. Остварио је улоге у бројним филмовима и телевизијским серијама.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1959. || Кризантема ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1964. || Сузе ||
|-
| 1966. || Штићеник ||
|-
| 1966. || Повратак || Срба
|-
| 1966. || Топле године ||
|-
| 1967. || Кад будем мртав и бео ||
|-
| 1967. || Празник || Четник
|-
| 1967. || Буђење пацова || Пера УДБА
|-
| 1968. || Поход || Шпекулант
|-
| 1968. || Парничари ||
|-
| 1968. || Пре истине || Гост у кафани
|-
| 1968. || Делије || Немац
|-
| 1968. || Бекства || Жандарм
|-
| 1968. || Наше приредбе ||
|-
| 1968. || Сирота Марија || Трубач
|-
| 1969. || Заседа || Стеван
|-
| 1969. || Дарови моје рођаке Марије ||
|-
| 1969. || Музиканти ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Бурдуш ||
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин || Жандарм
|-
| 1970. || Дванаест столица ||
|-
| 1971. || На небу звезда Даница ||
|-
| 1971. || Опклада || Аца боксер
|-
| 1971. || Леваци || Милиционер
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ||
|-
| 1971. || Бубашинтер || Пекар Јосиф Бранковић
|-
| 1972. || Униформе (ТВ мини серија)||
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ||
|-
| 1972. || Ратнички таленат || Рудар
|-
| 1972. || Грађани села Луга ||
|-
| 1973. || Штићеник || Никола, портир у болници
|-
| 1973. || Јунак мог детињства (ТВ мини серија)||
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија)||
|-
| 1973. || Камионџије || Милиционер
|-
| 1973. || Жута || Човек са шајкачом у кафани
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ||
|-
| 1974. || Отписани || Жандарм
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || Штрајкач
|-
| 1974. || Отписани || Жандарм
|-
| 1975. || Наивко || Пијани вашарлија
|-
| 1975. || Тестамент || Комшија који једе лубеницу
|-
| 1975. || Медвед од плиша ||
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ||
|-
| 1975. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) || Паор с плугом
|-
| 1975. || Награда године ||
|-
| 1975. || Крај недеље || Радник, словослагач
|-
| 1975. || Доле са оружјем || Стражар
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || Сељак
|-
| 1976. || Метак у леђа (ТВ) || Четник
|-
| 1976. || Све што је било лепо || Човек са коњима
|-
| 1976. || Повратак отписаних || Жандар
|-
| 1976. || Морава 76 ||
|-
| 1976. || Кога чекаш куме ||
|-
| 1976. || Салаш у малом риту || Човек с плугом
|-
| 1976. || Војникова љубав || Петров отац
|-
| 1976. || Чувар плаже у зимском периоду ||
|-
| 1976. || Грлом у јагоде || Гоцин отац
|-
| 1977. || Пас који је волео возове || пиљар
|-
| 1977. || Салајко (ТВ серија)||
|-
| 1977. || Љубавни живот Будимира Трајковића ||
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем || Поштар
|-
| 1977. || Специјално васпитање || Пијанац Илија
|-
| 1977. || Мирис пољског цвећа || Тонац Ђока
|-
| 1978. || Тамо и натраг || Гастарбајтер Васа
|-
| 1978. || Тигар || запослени у фабрици меса 2
|-
| 1978. || Вучари Доње и Горње Полаче ||
|-
| 1978. || Сироче ||
|-
| 1978. || Пуцањ у шљивику преко реке || Јанко
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха || /
|-
| 1978. || Ноћ од паучине || Железничар
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Агент
|-
| 1979. || Срећна породица || носач
|-
| 1979. || Слом || Возач аутобуса
|-
| 1979. || Приповедања Радоја Домановића || Пролазник
|-
| 1979. || Господин Димковић || Човек у затвору 1
|-
| 1979. || Национална класа || Проценитељ
|-
| 1979. || Ланци ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1980. || Швабица ||
|-
| 1980. || Дошло доба да се љубав проба ||
|-
| 1980. || Хајдук || Надничар, Кондићев комшија
|-
| 1980. || Наше приче ||
|-
| 1980. || Ко то тамо пева || Каплар Рајковић
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || Ашчија
|-
| 1980. || Врућ ветар || Инспектор
|-
| 1981. || Последњи чин || Брка
|-
| 1981. || Краљевски воз || шеф у поштанском вагону
|-
| 1981. || Ерогена зона || Ђокин колега, откачени
|-
| 1981. || Сијамци || Комшија
|-
| 1981. || Човек који је појео вука (ТВ) || Сељак чија су бурад
|-
| 1981. || Сок од шљива || портир
|-
| 1981. || Доротеј ||
|-
| 1981. || Светозар Марковић (серија)||
|-
| 1982. || Дечак је ишао за сунцем ||
|-
| 1982. || Савамала || Конобар Ровац
|-
| 1982. || Мој тата на одређено време || Радник у пекари
|-
| 1982. || Залазак сунца || Кафеџија Јоаб
|-
| 1982. || Варностне заворе (ТВ) ||
|-
| 1982. || Приче из радионице (серија) || гастарбајтер
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ||
|-
| 1983. || Задах тела || Железничар са пивом у возу
|-
| 1983. || Маховина на асфалту || човек на станици
|-
| 1983. || Карађорђева смрт || Стојадин
|-
| 1983. || Како сам систематски уништен од идиота || Милиционер Бобан
|-
| 1984. || Пази шта радиш || рођак са села
|-
| 1984. || Давитељ против давитеља || Возач Ђока
|-
| 1984. || Варљиво лето ’68 (ТВ серија) || вулканизер
|-
| 1984. || Опасни траг ||
|-
| 1984. || Проклета авлија || Затвореник
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) ||
|-
| 1984. || Откос || Стевча
|-
| 1985. || Жикина династија || Милиционер
|-
| 1985. || Ћао инспекторе || Тракториста
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Келнер
|-
| 1986. || Отац и син ||
|-
| 1986. || Бал на води || Полицијски агент
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || Сељак с фијакером
|-
| 1986. || Дивљи ветар || Благајник
|-
| 1986. || Шмекер || Шваба
|-
| 1986. || Протестни албум ||
|-
| 1986. || Сиви дом || Човек са шубаром
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Брка
|-
| 1987. || На путу за Катангу || Месар
|-
| 1987. || Бољи живот || Радник у позоришту
|-
| 1987. || И то се зове срећа || Молер
|-
| 1987. || Октоберфест || Кондуктер
|-
| 1987. || Криминалци || Затвореник четник
|-
| 1987. || Вук Караџић || Петар Јокић
|-
| 1988. || Сунцокрети || чиновник месне заједнице
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца || Црепајац
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || болничар
|-
| 1988. || Заборављени || приватник
|-
| 1988. || Кућа поред пруге || Домаћин свадбе
|-
| 1989. || Мистер Долар (ТВ) || Фотограф
|-
| 1989. || Последњи круг у Монци || Босанац
|-
| 1989. || Вампири су међу нама || свештеник
|-
| 1989. || Атоски вртови - преображење || Стражар у тамници
|-
| 1989. || Сеобе || Секула
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || Шумар
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Заборављени || Приватник
|-
| 1990. || Ред и мир ||
|-
| 1990. || Цубок || Добривоје
|-
| 1991. || Капетан дуге пловидбе ||
|-
| 1991. || Глава шећера || Општинар
|-
| 1991. || Бољи живот 2 || Сељак Панта
|-
| 1991. || Свемирци су криви за све || Сељак
|-
| 1992. || Полицајац са Петловог брда (филм) || стражар
|-
| 1992. || Јуриш на скупштину || Фелини
|-
| 1993. || Нападач || Сељак
|-
| 1993. || Срећни људи (серија) || Даца
|-
| 1994. || Голи живот || Стари сват
|-
| 1994. || Дневник увреда 1993. || Чувар
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда (ТВ серија из 1994) || Стражар
|-
| 1995. || Све ће то народ позлатити || Конобар
|-
| 1995. || Ориђинали || Тетак
|-
| 1995. || Знакови || Болничар
|-
| 1995. || Наслеђе || пијанац
|-
| 1995. || Трећа срећа || Сељак
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ||
|-
| 1996. || Горе доле || Бакалин
|-
| 1997. || Љубав, женидба и удадба || Човек са брадом из кафане
|-
| 1997. || Лажа и паралажа || Коцкар
|-
| 1997. || Три летња дана || Медицинар
|-
| 1998. || Судбина једног разума ||
|-
| 1998. || Досије 128 ||
|-
| 1998. || Свирач (ТВ драма) || Газда Срдан Мишић
|-
| 1998. || Џандрљиви муж || Васа, Румун
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2001. || Породично благо 2 || Месар
|-
| 2002. || Т. Т. Синдром || Пијанац
|-
| 2002. || Држава мртвих || Човек на бувљој пијаци
|-
| 2002. || Заједничко путовање || Кувар
|-
| 2006−2007. || Сељаци || Кића
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Преминуо глумац Љубомир Ћипранић („Блиц“ 25. децембар 2010)

Рођени 1936.
Умрли 2010.
Ђевђеличани
Срби у Северној Македонији
Српски глумци
Југословенски глумци